Les élections législatives néerlandaises de 1946 () se tiennent le  pour élire les  de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références

Notes

Références 

1946
1946 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Mai 1946